Сергей Анатольевич Гребенников (род. 15 августа 1960, Новосибирск) — советский и российский художник, график, член Союза художников России (2000).

Биография 
Сергей Гребенников родился 15 августа 1960 года в Новосибирске.

В 1977—1982 годах учился в Новосибирском инженерно-строительном институте имени В. В. Куйбышева (архитектурный факультет).

После учёбы начал заниматься архитектурной графикой, принимал участие в конкурсах и выставках молодежного направления «бумажная архитектура» (в России и других странах).

С 1985 года принимает участие во всесоюзных, областных, региональных и зарубежных выставках.

С 1986 года иллюстрировал периодические издания и книги для Новосибирского книжного издательства.

В 1987—1989 годах работал в САКБ НИСИ имени В. В. Куйбышева, в этот период занимался оформлением «Дня города» Новосибирска и праздника газеты «Молодость Сибири».

Ссылки 
 Гребенников Сергей Анатольевич. Союз художников России.

Художники Новосибирска
Графики СССР
Графики России